Guǎn (管), een Chinese familienaam
Guān (官), een Chinese familienaam
Guān (关), een Chinese familienaam
Guan (關), een Chinese familienaam
 Guanzi (tekst)